Patagopelta cristata is een plantenetende ornithischische dinosauriër, behorende tot de Ankylosauria, die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Argentinië.

Naamgeving
Ten zuiden van General Roca doken sinds de jaren tachtig op de vindplaats van Salitral Moreno resten op van kleine ankylosauriërs. Deze werden in 1996 voor het eerst gemeld in de wetenschappelijke literatuur. Er werd informeel naar verwezen als de Argentine Ankylosaur. In de eenentwintigste eeuw maakten wat uitgebreidere vondsten het mogelijk de vorm als een aparte soort te beschrijven.

In 2022 werd de typesoort Patagopelta cristata benoemd en beschreven door Facundo Riguetti, Xabier Pereda-Suberbiola, Denis Ponce, Leonardo Salgado, Sebastián Apesteguía en Victoria Megan Arbour. De geslachtsnaam combineert een verwijzing naar Patagonië met een Grieks peltè, "klein schild". De soortaanduiding betekent "de gekamde" in het Latijn, een verwijzing naar de kammen op het nekpantser en de dijbeenderen.

Het holotype, MPCA-SM-78, is gevonden in een laag van de Allenformatie die dateert uit het Campanien-Maastrichtien. Het bestaat uit een stuk halsberg, een ring van het nekpantser. Een tand, wervels uit de rug, het heiligbeen en de voorste staart, dijbeenderen en verschillende osteodermen zijn aan de soort toegewezen. Dit materiaal vertegenwoordigt vermoedelijk twee of drie individuen.

Beschrijving
Patagopelta is een erg kleine soort, niet meer dan een twee meter lang. Een gevonden dijbeen heeft een lengte van slechts vijfentwintig centimeter.

Patagopelta onderscheidt zich door hoge kammen op de zijelementen van de halsbergen en een hoge richel, de rand van een spiergroep, op de voorzijde van het dijbeen.

Bij de halsbergen hebben de buitenste elementen hoge kammen of kielen met een driehoekige dwarsdoorsnede. De kiel op het onderste buitenste element is het langst en wat naar voren gebogen.

Fylogenie
Patagopelta werd in de Nodosauridae geplaatst. Zijn voorouders zouden uit het noorden naar Zuid-Amerika zijn verhuisd tijdens de First American Biotic Interchange. Eerdere analyses plaatsten de Argentine Ankylosaur in de Panoplosaurini maar de nieuwe analyse vond hem als lid van meer afgeleide klade.

Het volgende kladogram toont de positie van Patagopelta in de evolutionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel.

Literatuur
Riguetti, Facundo; Pereda-Suberbiola, Xabier; Ponce, Denis; Salgado, Leonardo; Apesteguía, Sebastián; Rozadilla, Sebastián; Arbour. 2022. "A new small-bodied ankylosaurian dinosaur from the Upper Cretaceous of North Patagonia (Río Negro Province, Argentina)". Journal of Systematic Palaeontology. 20(1): 2137441

Ankylosauria